

Cognoms 
 Myra Abigail "Daria" Pankhurst Pratt (1859-1938), jugadora de golf estatunidenca
 Chris Pratt (1979- ), actor de cinema estatunidenc
 Guy Pratt (1962- ), baixista i compositor musical anglès
 Henry Lark Pratt (1805–1873), pintor anglès
 Hugo Pratt (1927-1995), dibuixant de còmic italià
 John Henry Pratt (1809-1871), clergue i matemàtic britànic
 Thomas Willis Pratt (1812-1875), enginyer estatunidenc

Llocs 
 Pratt (Kansas)
 Pratt (Virgínia de l'Oest)

Empreses 
 Pratt & Whitney, companyia estatunidenca fabricant de motors per avions